Als Fußballspiel steht für:
 Spielpartie im Fußball
 Video- oder Computerspiele, die versuchen, die Sportart Fußball möglichst detailgetreu nachzubilden, siehe Fußballsimulation